Nossa Senhora do Rosário puede hacer referencia a:
 Nossa Senhora do Rosário, barrio del distrito de Sede, en el municipio de Santa Maria, en el estado brasileño de Río Grande del Sur;
 Nossa Senhora do Rosário, freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores;
 Nossa Senhora do Rosário, fregesia caboverdiana perteneciente al municipio de Ribeira Grande, situado en la Isla de Santo Antão.